Епархия Джаландхар (или Джуллундура) () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Джаландхар, Индия. Епархия Джаландхар входит в митрополию Дели. Кафедральным собором епархии Джаландхар является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
17 января 1952 года Римский папа Пий XII выпустил буллу "Inter ceteras curas", которой учредил апостольскую префектуру Джуллундура, выделив её из епархии Лахора. 

6 декабря 1971 года Римский папа Павел VI издал буллу "Officium apostolicum", которой преобразовал апостольскую префектуру Джуллундура в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Alban Swrarbrick (31.10.1952 — 1971)
 епископ Symphorian Thomas Keeprath (6.12.1971 — 24.02.2007)
 епископ Anil Couto (24.02.2007 — 30.11.2012)
 епископ Franco Mulakkal (13.06.2013 — по настоящее время)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Inter ceteras curas, AAS 44 (1952), стр. 446 
 Булла Officium apostolicum, AAS 64 (1972), стр. 415

Ссылки 
  Информация 

Католические епархии Индии